Биса́у () — столица Республики Гвинеи-Бисау, административный центр автономного сектора Бисау. Население — 492 004 жителей (2015).

Этимология 
Город основан в XVI веке как португальское укрепление, названное по местному наименованию острова, на котором оно было возведено. Название острова от этнонима биса, он же «бисано», «бусано», «бисагве», «буса» и т. п. (группа манде).

История 
До прибытия белых территория сегодняшнего Бисау была населена местными чернокожими племенами, говорящими на западноатлантических языках (в качестве лингва-франка использовался мандинка) и жившими в первобытно-общинном строе. Первыми европейцами, посетившими эти земли, стали моряки из экспедиции Нуну Триштана в 1446 году, при этом сам Триштан и часть его спутников, высадившиеся на берег, были убиты аборигенами. На протяжении следующих двадцати лет новых попыток высадиться на негостеприимные гвинейские берега не предпринималось.

В 1466 году Афонсу V даровал своим подданным, активно обустраивавшимся на расположенных поблизости островах Зелёного Мыса, право на освоение Гвинеи. Тем не менее, тяжёлые природные условия и крайняя воинственность туземцев препятствовали колонизации, и фактически первые её попытки начались лишь десятилетие спустя, под давлением соперничества с англичанами, французами и голландцами и свелись к строительству укреплённых торговых постов на побережье. Важнейшим из них стал .

По мере роста водоизмещения судов гавань Кашеу стала неудобной для торговли, и в 1687 году португальцам (в лице  удалось достичь договорённости с вождём прибрежного племени пепель об основании очередной торговой фактории — Бисау, на выбор места закладки города существенно повлияло наличие хорошо защищённой гавани, доступной для всех видов судов того времени. Само поселение было основано позднее, 15 марта 1692 года, а в 1696 году Компания начала строительство укреплённого форта.

Развитие поселения было неожиданно прервано в 1703 году, когда король Педру II не продлил монополию Компании на торговлю гвинейскими рабами. Потеря монополии привела к значительным убыткам и, как результат, в декабре 1707 года Бисау был оставлен португальцами, а брошенный форт разрушен туземцами.

Второй раз португальцы высадились в Бисау в ноябре 1753 года, но лишь в 1766-м, с окончанием строительства , началось становление города как центра торговли и коммерческого судоходства. В 1836 году Бисау стал административным центром Португальской Гвинеи, правда, подчиняясь при этом наместнику в Прае, а не напрямую Лиссабону. При этом развитие собственно города шло крайне медленно, чему способствовало множество факторов — неблагоприятный климат, регулярные нападения агрессивных местных племён (периодически выжигавших дотла всё за пределами крепостных стен), конкуренция со стороны других португальских поселений. Тем не менее, в 1855 году в Бисау был создан гражданский муниципалитет, а 15 апреля 1858 года поселение получило официальный статус города.

Бисау, несмотря на формальное повышение статуса, продолжал оставаться прежде всего перевалочным пунктом и защищающим его фортом, мало напоминая настоящий город. Очередной удар по его перспективам нанесло состоявшееся в 1879 году административное разделение Кабо-Верде и Португальской Гвинеи — вопреки надеждам немногочисленных горожан, столицей новой колонии стал расположенный юго-западнее . Тем не менее, к концу XIX века наконец-то началось развитие самого города, чему во многом способствовал рост грузооборота порта и, в целом, торговли. В 1914-м городским советом был утверждён первый градостроительный план Бисау, в декабре 1941-го вернулась из Боламы администрация губернатора колонии.

Жестокая, кровопролитная и неудачная для метрополии война с гвинейскими мятежниками, получавшими массированную поддержку СССР, Китая и африканских стран, почти не затронула Бисау непосредственно — даже в самое тяжёлое время (1967-68 и 1971 годы) боевикам ПАИГК не удалось ворваться в столицу. Тем не менее, война привела к резкому росту населения (с 18 000 в 1955 году до 71 000 в 1970-м и 109 000 в 1979-м), бежавшего в город с территорий, контролируемых повстанцами, что привело к серьёзной нагрузке на городскую инфраструктуру.

После Революции гвоздик новое левое правительство Португалии отказалось от борьбы за колонии и предоставило им независимость — 10 сентября 1974 года Бисау стал столицей Республики Гвинея-Бисау. Постколониальный период истории города связан с типичными для Чёрной Африки проблемами — быстрый рост населения и хаотичная застройка на фоне стагнирующей экономики и деградирующей инфраструктуры. Большой ущерб Бисау нанесла гражданская война 1998—1999 годов, от последствий которой город не оправился до сих пор.

География и климат 
Бисау расположен в эстуарии реки Геба, в 80 километрах от Атлантического океана. Местность вокруг города низкая и заболоченная. Климат города саванный (почти на грани перехода к мусонному), с дождливым сезоном с июня по октябрь и крайне высокой влажностью воздуха в течение всего года, что весьма дискомфортно для человека.

Население 
За менее чем полвека независимости население Бисау возросло в пять c половиной раз — перепись 2015 года насчитала 492 000 горожан. На фоне остальной страны, преимущественно мусульманской и почти стопроцентно негроидной, столица выделяется относительным христианским большинством (40,2 %, при 34,2 % мусульман и 7,9 % анимистов), а также заметной прослойкой мулатов.

В племенном отношении 20,5 % горожан относится к баланте, 18,0 % — к фульбе, 15,7 % — к папеу (на землях которых и был основан город). Имеются небольшие, но играющие важную экономическую роль общины ливанцев и маканесе.

Официальным языком города и страны является португальский, но в быту большинство горожан говорят на криолу, либо на племенных языках (недавно прибывшие из сельской местности).

Экономика и транспорт 
Бисау — главный промышленный центр страны, в городе и окрестностях размещена большая часть предприятий Гвинеи-Бисау. Имеются предприятия лесопильной, пищевой, мебельной и лёгкой промышленности, гончарное производство, судоремонтные мастерские. Значительную часть рабочих мест обеспечивает госсектор. Властями предпринимаются попытки привлечения туристов (особенно на ежегодный карнавал), но этому мешает неразвитость инфраструктуры, коррумпированность чиновников, высокая преступность и сильное загрязнение окружающей среды.

Удобный порт на Атлантическом океане (вывоз пальмового масла и ядер пальмовых орехов, арахиса, шкур, лесоматериалов, кофе и хлопка).  (IATA: OXB, ICAO: GGOV), из которого осуществляются регулярные рейсы в Лиссабон, Дакар и Касабланку, а также в столицы соседних государств.

Герб и флаг 

На гербе Бисау изображена в серебряном щите червлёная крепостная башня, сопровождаемая двумя головами негров в красных тюрбанах. Этот герб изображается и в центре чёрно-красного восьмиклиньевого квадратного флага Бисау.

Города-побратимы 
  Агеда, Португалия
  Дакар, Сенегал
  Тайбэй, Китайская Республика
  Прая, Кабо-Верде
  Анкара, Турция
  Лиссабон, Португалия
  Луанда, Ангола

Примечания

Литература 
 

 
Порты атлантического побережья Африки